Сезон ФК «Валенсія» 2013—2014 - 96-й за ліком сезон футбольного клубу Валенсія і його 27-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу.

Для Валенсії був найгірший сезон у домашньому чемпіонаті від часів Ла-Ліги 2007—2008, після тяжкої травми підколінного сухожилля зоряного воротаря Дієго Алвеса. На противагу попереднім чотирьом сезонам під керівництвом Унаї Емері, Маурісіо Пельєгріно, Ернесто Вальверде і Мирослава Лжукича, напад Валенсії не функціював як слід. У грудні замість Джукича головним тренером призначили Хуана Антоніо Піцці, який перед тим успішно тренував Сан-Лоренсо.

Під керівництвом Піцці Валенсія трохи врятувала репутацію, досягнувши півфіналу Ліги Європи УЄФА, де вона зазнала поразки від майбутніх переможців цього турніру Севільї. У червня 2014 року власником клубу став сингапурський консорціум Peter Lim.

Гравці 

Номери подано згідно з офіційним сайтом: www.valenciacf.com

З Валенсії Местальї

В оренді в іншому клубі

Докладна інформація про склад

Трансфери

Прийшли

Пішли

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Матчі

Копа-дель-Рей 

Валенсія розпочала змагання зі стадії 1/16 фіналу, перемігши команду Хімнастік (Таррагона), що виступає в Сегунда Дивізіон Б, але в 1/8 фіналу поступилась Атлетіко (Мадрид).

Ліга Європи УЄФА

Груповий турнір

Передсезонні та товариські матчі

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 17 травня 2014

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравець, який цього сезону грав за команду, або був заявці на матч, але потім пішов в оренду або перейшов до іншого клубу

|}

Примітки

Посилання 
 Official website 

Іспанські футбольні клуби в сезоні 2013–2014
2013—2014